Top ten (/tɒp tɛn/) és l'expressió que es fa servir per a enumerar els 10 elements més importants o amb més popularitat d'una llista determinada. L'Oxford English Dictionary va documentar aquesta locució per primera vegada el 1958.

El top ten estableix una relació entre el conjunt d'elements seleccionats, de manera que, hi ha una característica general que comparteixen tots; però, a la vegada, cada element posseeix una característica pròpia i especial que el farà estar per dalt o per sota dels altres.

Origen del terme 
L'expressió top ten és un manlleu de l'anglés i és per això que s'acostuma a fer servir sense traduir; tot i que, en català, es podrien emprar altres formes, com ara: "els 10 millors..." o "les 10 millors...". Top significa "a dalt" o "superior". Aquest concepte s'empra sovint en la nostra llengua en diferents àmbits. Un top, per exemple, podria ser, el cosset amb tirants que només cobreix el bust (la part superior de la vestimenta). Ten es refereix al numeral "deu".

Ús 
El "top ten" sol utilitzar-se per fer referència a les ubicacions principals o a les posicions més importants d'un llistat o rànquing. Amb independència del tipus d'elements que es relacionin, el top ten segueix sempre un ordre decreixent segons el qual el número 1 de la llista és l'element més valorat. Considerem, per exemple, el cas de les cançons més votades pels oients d'una emissora de ràdio. Aquesta ràdio convida la gent a triar les seves cançons preferides. Les més votades, ingressen en el rànquing de "les 10 cançons més votades". Així, es pot dir que el tema que reuneix més vots se situa en el top del rànquing, el número 1.

Context 
Es constata que les primeres ocurrències documentades pertanyen principalment a l'àmbit audiovisual, fent referència al top ten de cançons, àlbums de música, pel·lícules, i més endavant s'amplia el context en els quals apareix, per destacar els 10 millors llibres, plats culinaris, aparells tecnològics, entrenadors o jugadors, destinacions turístiques, entre molts d'altres.

Música i esports 
L'ús del top ten és molt freqüent en la música i en els esports. En el cas de la música, sovint es llisten les primeres deu cançons o discos que han tingut més èxit de venda durant un període determinat. En aquest sentit, les deu cançons més triades constitueixen el top ten o top 10. En el món de l'esport és factible trobar-se amb infinitat de rànquings: el dels golejadors en el futbol, el dels millors jugadors de tennis, etc. En aquest cas, estar en el rànquing dels 10 primers, o top ten, vol dir ser un els millors del món. Un altre exemple, relacionat amb l'esport, pot ser el top ten de les 10 millors jugades de cada setmana que estableix la National Basketball Association (NBA).

Altres àmbits 
El top ten no és patrimoni exclusiu de la música ni de l'esport, tot i que és pràcticament universal la presència d'aquests tipus de llistes en la ràdio, televisió o premsa escrita. També resulta habitual l'ús del top ten en altres àmbits per tal d'establir alguns nivells de preferències o determinar-los.

En el món de les finances i dels negocis, per exemple, és recurrent trobar llistes de popularitat que destaquin les 10 empreses o companyies més reeixides, els 10 productes més venuts en el lapse d'un mes o les 10 persones més riques del món. En aquest últim cas, és reconegut i popular el top ten de la revista Forbes que estableix cada any el top ten dels personatges més rics del món.

Les revistes de moda especialitzades solen igualment establir llistats sobre els personatges públics millor i pitjor vestits. Moltes vegades, formar part d'algun d'aquests rànquings, en un primer lloc, o per contra, aparèixer en l'últim, pot desembocar en el contracte, o a l'inrevés, en la fi del contracte que alguna persona famosa mantingui amb alguna reconeguda marca de roba o d'accessoris.

Exemples de l'ús de la locució 
Els següents exemples són frases procedents de la premsa catalana i castellana.
 Una de les claus del seu ascens entre els top ten ha estat el canvi d'entrenador, ja que Sergio Cruz ha deixat el seu lloc a José Higueras. AV, 02/04/1991
 Tot i això, la lògica també diu que Agassi, que no és cap debutant en la competició, que porta tres anys al màxim nivell entre els top ten i que juga molt bé en aquesta pista, pot acabar amb la ratxa d'un Leconte fins ara sublim. AV, 01/12/1991
 En cap dels quatre top ten publicats per la revista britànica "Sight & Sound" en dècades diverses, hi apareix "Lo que el viento se llevó" entre les millors pel·lícules de la història del cinema... AV, 12/10/1992
 El tricampió de Wimbledon tanca el seu pitjor any i es queda fora del top ten. ND, 22/11/1993
 ...tenia designats per l'ATP dos top ten (Pete Sampras i Sergi Bruguera) i també el campió de l'any passat... AV, 02/03/1995
 El tercer top ten del Godó'96 és el rus Eugueni Kafelnikov, en la seva quarta participació en el torneig. AV, 15/04/1996
 Per primer cop, entre els top ten no hi ha cap institució per sota dels 300.000 visitants. AV, 11/01/1997
 Els top ten de la carrera cap a l'èxit. AV, 05/02/1997
 ...la despersonalització de les empreses culturals i l'arribada dels megastores, el perquè de la celebració d'aquesta diada i la llista dels top ten de la literatura catalana (…) són els temes que centraran aquest ampli dossier. ET, 14/04/1997
 D'entre la llista de 44 animals en perill, existeixen encara una dotzena d'espècies o gèneres singularment amenaçats, "una mena de top ten de la fauna de Catalunya", indica Jordi Ruiz-Olmo. AV, 06/12/1997

Referències

Vegeu també 
 Enumeració (llista)
 TopTenReviews

Bibliografia

Enllaços externs 
 
 
 
 
 

Tipus de paraules
Terminologia
Lexicologia